RFE ist die Abkürzung für:
 Radio Free Europe, eine Kette von Radiosendern
 Regionales Fernsehen Erzgebirge
 Request for Enhancement, eine Form des Feature-Request in der Softwareentwicklung
 Resources for Economists on the Internet, ein Internetmagazin

rfe ist die Abkürzung für:
 Der junge Radio-, Fernseh- und Industrie-Elektroniker, eine Fachzeitschrift für Elektronik und Fernmeldetechnik vom Frankfurter Fachverlag
 Radio Fernsehen Elektronik, ein Magazin für Unterhaltungselektronik aus der DDR

 
RFE